Distrikt Pueblo Libre bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pueblo Libre (Huaylas), Distrikt in der Provinz Huaylas (Region Ancash)
 Distrikt Pueblo Libre (Lima), Distrikt in Lima